Campos Elísios — lugar no mundo subterrâneo, segundo a mitologia grega
 Champs-Élysées — avenida de Paris
 Palácio do Eliseu — residência do presidente da França
 Palácio dos Campos Elíseos — antiga residência oficial do presidente do estado de São Paulo
Campos Elíseos (Duque de Caxias) — bairro de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro
Campos Elíseos (bairro de São Paulo) — bairro de São Paulo

Desambiguações de topônimos